Crash Love () — восьмой студийный альбом калифорнийской рок-группы AFI. Спродюсирован Joe McGrath и Jacknife Lee, выпущен 29 сентября 2009 Interscope Records.

Список композиций

Участники записи 
 Дэйви Хэвок — вокалист
 Джейд Пьюджет — гитарист
 Хантер Бёрган — бас-гитарист
 Адам Карсон — барабанщик

Места в чартах

Примечания

Ссылки 

Альбомы AFI
Рок-альбомы